Players Tour Championship 2011/2012 – Turniej 4 − czwarty turniej z cyklu 12 rankingowych turniejów Players Tour Championship, który został rozegrany w Stadthalle w Fürth (Niemcy) w dniach 24-28 sierpnia 2011 r. Turniej ten znany jest także pod nazwą Paul Hunter Classic.

W meczu szóstej rundy Ronnie O’Sullivan grając przeciwko Adamowi Duffy'emy wbił swojego 11 breaka maksymalnego. Jest to 78. oficjalny break maksymalny.

W finale turnieju Mark Selby pokonał Marka Davisa 4−0.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: € 10.000 
II miejsce: € 5.000

Półfinalista: € 2.500 
Ćwierćfinalista: € 1.500

Ostatnia 16: € 1.000 
Ostatnia 32: € 600 
Ostatnia 64: € 200

 W przypadku turniejów w Wielkiej Brytanii nagrody są podane odpowiednio w funtach.

Punkty do rankingu 
Zwycięzca: 2000 
II miejsce: 1600

Półfinalista: 1280 
Ćwierćfinalista: 1000

Ostatnia 16: 760 
Ostatnia 32: 560 
Ostatnia 64: 360

 Tylko dla zawodników ze statusem zawodowca.

Drabinka turniejowa

Runda pre-eliminacyjna

Runda I

Runda II

Runda III

Faza główna

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Faza finałowa

Breaki stupunktowe turnieju 

  Ronnie O’Sullivan: 147, 107, 103, 102
  John Higgins: 142, 124
  Ding Junhui: 139, 103
  Mark Davis: 135
  Liu Song: 135
  Neil Robertson: 134, 117, 102
  Steve Davis: 131, 106
  Jimmy Robertson: 129, 105, 102
  Jamie Cope: 129
  Mark Selby: 126, 119
  Adam Duffy: 121
  Jimmy White: 120
  Yu Delu: 112, 108, 100
  Andrew Higginson: 111
  Zhang Anda: 110
  David Gilbert: 109
  Robbie Williams: 108
  Marcus Campbell: 105
  Shaun Murphy: 104
  Matthew Stevens: 104
  Sam Craigie: 103
  Fergal O’Brien: 103
  Alfred Burden: 102
  Mike Dunn: 102
  Mark King: 102
  Sam Baird: 101

Przypisy 

Players Tour Championship 2011/2012
Paul Hunter Classic
Fürth
2011 w Niemczech